Jedlina est le nom de :

Toponymie
en Pologne :
 Jedlina, village de la voïvodie de Mazovie
 Jedlina, village de la voïvodie de Silésie